Tirol, una regió dels Alps que s'estén de l'oest d'Àustria al nord d'Itàlia.
 Estat del Tirol, un estat federat d'Àustria.
 Tirol del Sud, part meridional de la regió històrica del Tirol, i província autònoma italiana.
 Tirol, municipi italià de la província autònoma de Tirol del Sud.
 Puerto Tirol, ciutat argentina a la província de Chaco.
 Castell de Tirol, al municipi de Tirol (a Tirol del Sud), castell que va originar el comtat del Tirol.
 Fußballclub Tirol Innsbruck, club de futbol austríac actiu entre 1993 i 2002.